

Філіпповська сільська рада — сільське поселення, Каменський район, Алтайський край
 Філіпповська сільська рада — сільське поселення, Ординський район, Новосибірська область